1995 Голяма награда на Белгия е 42-рото за Голямата награда на Белгия и единадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 27 август 1995 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия